

Persone 

 Alberto Delgado – calciatore argentino
 Alberto Delgado – calciatore cubano
 Alberto Delgado – calciatore spagnolo